El Torneig de Marsella 2016, conegut oficialment com a Open 13 2016, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de febrer del 2016 al Palais des Sports de Marsella, França.

El tennista australià Nick Kyrgios va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016